Antel bezeichnet:
 ein uruguayisches Telekommunikationsunternehmen, siehe ANTEL

Antel ist der Familienname folgender Personen:
 Franz Antel (1913–2007), österreichischer Filmregisseur
Siehe auch:
 Antell